Conio – uno dei due pezzi di metallo usati per battere una faccia di una moneta
 Conio (Borgomaro) – frazione di Borgomaro
 Conio (Lugo) – antico castello, presso Lugo di Romagna
 Caterina Conio – scrittrice italiana, esperta di filosofia e religioni dell'India
 Nicoletta Conio – moglie di Carlo Goldoni
 conio.h – header file del linguaggio di programmazione C